VI Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn 1963 odbyły się w Rumunii między 21 października a 2 listopada 1963 roku. Mecze rozgrywane były w Bukareszcie, Braszowie, Kluż-Napoka oraz w Târgu Mureș.

Tytuł sprzed pięciu lat broniła reprezentacja Czechosłowacji. Mistrzostwo zdobyła po raz pierwszy reprezentacja Rumunii.

System rozgrywek 
W turnieju wzięło udział 17 drużyn które zostały podzielone na 4 grupy. Do grupy finałowej awansowały dwa pierwsze zespoły z każdej z grup. Zwycięzca tej grupy zdobywał mistrzostwo. Zespoły z pozostałych miejsc walczyły ze sobą zajmując miejsca od 9-17.

Faza kwalifikacyjna

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Grupa C 
Tabela

Wyniki

Grupa D 
Tabela

Wyniki

Faza finałowa

Grupa dla miejsc 9-17 
Tabela

Grupa mistrzowska 
Tabela

Wyniki

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn
1963 w piłce siatkowej
1963 w Europie
Rumunia w XX wieku
Piłka siatkowa w Rumunii
Zawody sportowe w Bukareszcie
Zawody sportowe w Braszowie
Zawody sportowe w Klużu-Napoce
Sport w Târgu Mureș